Stress ist die Bezeichnung für: 
    
 eine hohe physische und psychische Belastung, siehe Stress
 eine Belastung des Stoffwechsels (Metabolismus) durch exogene Faktoren, siehe Metabolischer Stress
 eine Stoffwechsellage, bei der eine das physiologische Ausmaß überschreitende Menge reaktiver Sauerstoffverbindungen gebildet wird bzw. vorhanden ist, siehe Oxidativer Stress
 eine mechanische Spannung in der Geologie und Werkstoffkunde, siehe Spannung (Mechanik).
 einen Schweizer Musiker, siehe Stress (Musiker) 
 ein Kartenspiel, siehe Stress (Kartenspiel)

Stress steht als Abkürzung für:
 standardized residual sum of squares (standardisierte Residuenquadratsumme), siehe Multidimensionale Skalierung#STRESS-Maße

Siehe auch